

Codici 
 LAH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Taliabu, Labuha, Indonesia
 lah – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua lahnda

Persone
 Barbara Lah  – atleta italiana

Altro
 LAH – Leibstandarte SS Adolf Hitler, prima divisione delle Waffen-SS